Ricostruzione è l'atto di ricostruire, sia in senso proprio che figurato, qualsiasi cosa che sia andata distrutta o persa.

Storia 
 Era della ricostruzione – periodo della storia degli Stati Uniti d'America compreso tra il 1863 e il 1877
 Ricostruzione – periodo della Storia d'Italia che va dalla fine della seconda guerra mondiale fino al miracolo economico italiano

Altro 
 Ricostruzione – procedimento storico-linguistico tendente a determinare l'originale forma di un suono, parola, morfema o financo l'intera lingua

Pagine correlate